

Musica 
 Vessels – album degli Ivoryline del 2010
 Vessels – album degli Be'lakor del 2016
 Vessels – album degli Starset del 2017

Pagine correlate 
 Vessel